Есть три дворца, ранее принадлежавших роду Красинских:

 Дворец Красиньских в Варшаве, на площади Красинских
 Дворец Красиньских в Варшаве, в Урсынове, улица Новоурсыновская № 166
 Дворец Красиньских в Дунаёвицах (Украина)